El Bazhuniq fou un districte de Vaspurakan al sud-est del llac Van.

Limitava al nord amb el Gukan i el Reixtunik; al sud amb l'Arnoiotn; a l'est amb l'Andzevatxik; i a l'oest amb Mokq. La seva principal fortalesa era Surb Tikin.

Mapa de Bogunik 
L'Enciclopèdia Soviètica d'Armènia publicà una sèrie de mapes entre els quals hi ha el de la regió vaspurakanesa de Bogunik.

Regions d'Armènia